Lübs (Saksen-Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Lübs (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren